Gorgeous George (ur. 1915, zm. 1963) – amerykański wrestler

Gorgeous George może się też odnosić do:

Ludzie

Baseball 
 George Sisler (1893–1973) – baseballista noszący pseudonim Gorgeous George

Muzyka 
 Fonzerelli (ur. 1982) – brytyjski DJ i producent muzyczny, który posługiwał się pseudonimem Gorgeous George

Polityka 
 George Galloway (ur. 1954) – szkocki polityk, noszący pseudonim Gorgeous George
 George Smathers (1913–2007) – amerykański prawnik i polityk, noszący pseudonim Gorgeous George

Wrestling 
 The Maestro (ur. 1973) – amerykański wrestler występujący również pod pseudonimem Gorgeous George
 Stephanie Bellars (ur. 1976) – valet występująca również pod pseudonimem Gorgeous George

Inne 
 Gorgeous George (album) – album Edwyna Collinsa
 Gorgeous George (komiks) – postać z komiksów Marvel Comics